Niemcy:
 Leuben – dzielnica Drezna
 Leuben-Schleinitz – dzielnica Nossen